Луи Аренс (, , Добленский уезд, Курляндская губерния, Российская империя — , , Франция) — оперный  (тенор).

Биография 
Еврейского происхождения.
Получил образование в Рижской гимназии, позже обучался в Императорской Московской консерватории под руководством П. И. Чайковского, которую окончил в 1890 году.

Л. Аренс пел в Императорском Большом театре Москвы, операх Берлина, Милана, Неаполя, Турина, в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне (1894), где с тех пор дал много концертов. В начале XX века — солист Городского театра Регенсбурга.

Автор детской пантомимы «Квартет» (для оркестра) и песни «Die Erinnerung» (для тенора).

Ссылки 
 
 Arens, Louis

Теноры
Выпускники Московской консерватории
Выпускники Рижской губернской гимназии